Валлас (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Валлас, Леон (1879—1956) — французский музыковед и музыкальный критик.
 Валлас, Пол (род. 1953) — американский государственный служащий.
 Валлас, Спирос (род. 1981) — греческий футболист, защитник.

См. также 
 Валлас — озеро в Муезерском районе Карелии.